Сахне:

 Сахне — город в Иране.
 Сахне — шахрестан в составе иранской провинции Керманшах.
 Сахне — национальный парк в Израиле.